Море Коро — море Тихого океану
 Острів Коро — острів Фіджі
 Санта-Ана-де-Коро або Коро — місто у Венесуелі
 Коро (регіон) — регіон Венесуели
 6672 Коро (6672 Corot) — астероїд головного поясу

Персоналії 
 Каміль Коро — французький живописець.